Jacobelli ist der Familienname folgender Personen:

 Jader Jacobelli (1918–2005), italienischer Journalist
 Luciana Jacobelli, italienische Archäologin

Siehe auch:
 Jacobellis